

Patronyme

Arthur Greenwood (1880-1954), homme politique britannique ;
Ben Greenwood (1984-), cycliste britannique ;
Bruce Greenwood (1956-), acteur et producteur canadien ;
 Carol Greenwood (1966-), athlète anglaise ;
Charlotte Greenwood (1890-1977), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
Cindy Greenwood, statisticienne canadienne ;
 Clarence Greenwood (1968-), auteur-compositeur et producteur américain ;
David Greenwood (1957-), joueur américain de basket-ball ;
Dick Greenwood, joueur de rugby anglais ;
Ed Greenwood, bibliothécaire et écrivain canadien ;
Ellie Greenwood, coureuse d'ultrafond britannique ;
Frederick Greenwood (1830-1909), journaliste et écrivain anglais ;
Heather Greenwood (1958-), nageuse américaine ;
Jane Greenwood (1934-), costumière britannique ;
Joan Greenwood, actrice britannique ;

John Greenwood (1729-1792), peintre et graveur américain ;
John Greenwood (puritain) (décédé en 1593), puritain anglais exécuté pour "sédition" ;
John Greenwood (1889-1975), compositeur britannique ;
Jonny Greenwood et Colin Greenwood, frères musiciens, tous deux membres du groupe Radiohead ;
Kathryn Greenwood, actrice et scénariste canadienne ;
Kerry Greenwood (1954-), romancière, dramaturge et solicitor australienne ;
Lil Greenwood (1924-2011), chanteuse américaine de rhythm and blues et de jazz ;
Peter Humphry Greenwood (1927-1995), ichtyologiste britannique ;
Rosamund Greenwood (1907-1997), actrice britannique ;
Ron Greenwood, footballeur britannique ;
Sam Greenwood (2002-), footballeur anglais ;
Will Greenwood, joueur de rugby anglais ;
Winifred Greenwood (1885-1961), actrice américaine.

Toponymes

Greenwood, une banlieue de Perth

Greenwood, un quartier résidentiel de Calgary
 Greenwood, une petite ville de Colombie britannique
 Greenwood, un village de Nouvelle-Écosse
 Base des Forces canadiennes Greenwood et  Escadre Greenwood
 Greenwood, une communauté au sein de la municipalité régionale d'Halifax
 Greenwood, une station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto
 Greenwood Raceway, un hippodrome à Toronto
 Greenwood, une ancienne circonscription fédérale de l'Ontario.

(homonymie)
comté de Greenwood, en Caroline du Sud ;
comté de Greenwood, au Kansas.
 Greenwood Heights, un quartier de Brooklyn (New York) qui a donné son nom au cimetière de Green-Wood
 Mount Greenwood, un quartier de Chicago dans l'Illinois
 De nombreuses petites villes ou villages américains
 Greenwood (Arkansas)
 Greenwood (Delaware)
 Greenwood (Floride)
 Greenwood (Illinois)
 Greenwood (Indiana)
 Greenwood (Louisiane)
 Greenwood (Maine)
 Greenwood (Minnesota)
 Greenwood (Mississippi)
 Greenwood (Missouri)
 Greenwood (Nebraska)
 Greenwood (New York)
 Greenwood (Tulsa)
 Greenwood (Caroline du Sud)
 Greenwood Lake (New York)
 Greenwood (Seattle, Washington)

Au Texas 
 Greenwood (comté de Midland) 
 Greenwood (comté de Parker) 
 Greenwood (comté de Wise)

Dans le Wisconsin 
 Greenwood (comté de Clark) ;
 Greenwood (comté de Taylor) ;
 Greenwood (comté de Vernon) ;
 Greenwood Springs (Mississippi) ;
 Greenwood Village (Colorado).

Autres 
 (30173) Greenwood est un astéroïde.
 Greenwood est une maison d'édition.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis